Натуральне число 29
 29 рік до нашої ери
 29 рік нашої ери
 29 століття до нашої ери
 29 століття нашої ери